Babble (That Petrol Emotion album), un album de That Petrol Emotion de 1987
 Babble (Coyne & Krause album), un album de Kevin Coyne et Dagmar Krause de 1979
 Babble (band), une des formations des Thompson Twins, un projet electronica indie dance. 
 Babble (entreprise), un service de téléphonie par internet britannique
 Babbling, le terme anglais du babillage, une étape du langage enfantin
 Babble.com, site internet d'information sur l'enfance et les parents, filiale  de Disney Interactive Media Group (et membre du Disney Digital Network)